Mit Allianz der Liberalen und Demokraten kann eine der folgenden Organisationen gemeint sein: